Жан-Франсуа Мансель () — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции, бывший президент Генерального совета департамента Уаза, член партии Республиканцы.

Биография 
Родился 1 марта 1948 г. в Бове (департамент Уаза). Учился в Париже, получил степень в области общественного и гражданского права. В 1968 году начал свою политическую карьеру, вступив в ряды голлистской партии Союз демократов в поддержку республики, переименованной впоследствии в Объединение в поддержку Республики, а затем - в Союз за народное движение. В 1971 году был избран в городской совет Бове и стал вице-мэром. Занимал этот пост до 1977 года, когда на муниципальных выборах победил социалист Вальтер Ансаллем.

В 1978 году Мансель выставил свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание Франции по 5-му округу департамента Уаза и одержал победу, став в 30 лет депутатом Национального собрания. В следующем году он впервые одержал победу на выборах в Генеральный совет департамента Уаза от кантона Ноай, после чего многократно переизбирался и представляет кантон в совете в настоящее время.

В 1981 году Жан-Франсуа Мансель не смог отстоять свой мандат на очередных парламентских выборах, а в 1983 год уступил Вальтеру Ансаллему в борьбе за пост мэра Бове. В 1985 году, выиграв вновь на кантональных выборах, он стал президентом Генерального совета департамента Уаза и занимал этот пост до утери правыми большинства в совете в 2004 году. Также в 1984 году он по списку правых прошел в состав Европейского парламента, где занимал пост вице-председателя комитета по экономическим вопросам. В 1986 году Мансель вновь участвовал в парламентских выборах и сумел вернуть себе мандат депутата Национального собрания, после чего покинул Европейский парламент. В 1988 и 1993 годах успешно переизбирался депутатом Национального собрания Франции.

В 1997 году Жан-Франсуа Мансель оказался в центре крупного политического скандала, связанного с его вступлением в открытый союз с кандидатом ультраправого Национального фронта на очередных парламентских выборах вопреки решению руководства партии. Эти выборы Мансель проиграл социалистке Беатрис Марр, и в 1998 года на время был даже исключен из партии Объединение в поддержку Республики.

К 2002 году Мансель вернул себе поддержку партии, вновь был выдвинут её кандидатом на парламентских выборах и сумел взять реванш у Марр, после чего без особых проблем победил и на выборах 2007 года. На парламентских выборах 2012 года Жан-Франсуа Мансель с минимальным преимуществом одолел во 2-м туре кандидата социалистов Сильви Уссен, но Конституционный совет отменил результаты выборов, указав на то, что в день выборов команда Манселя распространяла листовки в его поддержку. В марте 2013 года состоялись повторные выборы, на которых вместе с Манселем в финал вышла кандидат Национального фронта Флоранс Итальяни, и Мансель сумел победить, но получил не столь много голосов, как ожидалось - только 51,41 %.

На праймериз правых в 2017 году поддерживал Николя Саркози. В выборах в Национальное собрание 2017 г. не участвовал, поддерживая в качестве кандидата по своему 2-му избирательному округу департамента Уаза сына, Алексиса Манселя, но он не сумел пройти во 2-й тур.

Занимаемые выборные должности 
22.03.1971 — 21.03.1977 — вице-мэр Бове<br/ >
03.04.1978 — 22.05.1981 — депутат Национального собрания Франции от 5-го избирательного округа департамента Уаза<br/ >
19.03.1979 — 17.03.1985 — член генерального совета департамента Уаза от кантона Ноай<br/ >
14.03.1983 — 19.03.1989 — член городского совета Бове<br/ >
24.07.1984 — 11.12.1986 — депутат Европейского парламента <br/ >
18.03.1985 — 28.03.2004 — президент генерального совета департамента Уаза <br/ >
02.04.1986 — 21.04.1997 — депутат Национального собрания Франции от 2-го избирательного округа департамента Уаза<br/ >
с 19.06.1995 — член городского совета Ноай <br/ >
19.06.2002 — 20.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 2-го избирательного округа департамента Уаза<br/ >
29.03.2004 — 29.03.2015 — член генерального совета департамента Уаза от кантона Ноай

См. также 
 Депутаты Национального Собрания от департамента Уаза
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Бывшие президенты генеральных советов департаментов Франции
Члены Союза за народное движение